Гревен  се може односити на:

Гревен (Северна Рајна-Вестфалија), град у немачкој савезној републици Северна Рајна-Вестфалија.
Гревен (Мекленбург), град у немачкој савезној републици Мекленбург-Западна Померанија.